Ruttledge ist der Familienname folgender Personen: 

 Hugh Ruttledge (1884–1961), britischer Bergsteiger
 Patrick Ruttledge (1892–1952), irischer Politiker der Sinn Féin sowie der Fianna Fáil